Makaweewa ist der Familienname folgender Personen:

 Petkana Makaweewa (* 1952), bulgarische Basketballspielerin 
 Sneschana Makaweewa (* 1990), bulgarische Schauspielerin